Орловская ТЭЦ — теплоэлектроцентраль, расположенная в городе Орле, входящая в состав ПАО «Квадра». Установленная электрическая мощность станции составляет 330 МВт, тепловая — 725 Гкал/ч. Численность сотрудников — 248 человек.

Датой основания Орловской ТЭЦ считается 31 августа 1946 года, когда была введена в эксплуатацию первая энергоустановка «Юнит», установленной мощностью 2000 киловатт, и станция дала первый ток.

В 1948 году введена в эксплуатацию энергоустановка «Джильберг» мощностью 6000 кВт (оборудование было получено по ленд-лизу). В 1955 году мощность теплоэлектроцентрали была доведена до 20 МВт за счёт ввода в эксплуатацию новой теплофикационной турбины. В 70-х — 90-х гг. на смену первым электроагрегатам, отслужившим свой срок, пришли современные энергоблоки с котлами высокого давления и генераторами.

Всего с момента основания ТЭЦ прошла 6 очередей реконструкции и расширения, её сегодняшняя установленная тепловая мощность составляет 330 тысяч киловатт, что в 165 раз превышает показатель 1946 года. Станция работает на природном газе, резервное топливо — мазут.

На Орловской ТЭЦ действуют три энергоблока установленной электрической мощностью 110 МВт каждый, состоящие из котла и теплофикационной турбины и два водогрейных котла установленной тепловой мощностью 100 Гкал/ч каждый.

В настоящее время Орловская ТЭЦ обеспечивает на 40 % потребность области в электроэнергии и на 65 % потребность города Орла в тепловой энергии.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания

Ссылки 
 В Орловском филиале ОАО «Квадра» отметили 65-летней юбилей Орловской ТЭЦ
 Орловская ТЭЦ (Орёл)

Газовые электростанции России
Предприятия Орла
Электростанции Орловской области
Здания и сооружения Орла